

Patronymes 
Borodine (masculin ; ) ou Borodina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Borodine (1833-1887), compositeur de musique classique, chimiste et médecin russe
 Alexeï Borodine (né en 1975), mathématicien russe
 Allan Borodin (1941- ), informaticien canadien
 Dmitri Borodine (1977-), joueur de football russe
 Mikhaïl Borodine (1884-1951), militant bolchévique et journaliste soviétique
 Myrrha Lot-Borodine (1882-1957), médiéviste française
 Nikolaï Borodine (1919-1946), pilote de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale
 Olga Borodina (1963-), mezzo-soprano russe
 Pavel Borodine (1946-), homme politique russe

Autres 
 Quatuor Borodine, quatuor à cordes fondé en 1944

Homonymie de patronyme
Patronyme russe